Александр Кулибин:
 Кулибин, Александр Иванович (1798—1837) — горный инженер, краевед, поэт, историк Алтайских заводов, сын И. П. Кулибина.
 Кулибин, Александр Яковлевич (1937—1970) — советский велогонщик, победитель Тура СССР.